Stănilești se poate referi la:

 Stănilești, Suceava
 Stănilești, Vaslui

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)

Toponime românești